

Lokalizacje

w Meksyku 
 Camargo – gmina w stanie Chihuahua
 Camargo – gmina w stanie Tamaulipas

w Stanach Zjednoczonych 
 Camargo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Camargo – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Montgomery
 Camargo – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Dewey
 Camargo (ang. Camargo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas

Pozostałe 
 Camargo – gmina we wspólnocie autonomicznej Kantabria (Hiszpania).
 Camargo – miasto w Boliwii, w departamencie Chuquisaca, w prowincji Nor Cinti.
 Camargo – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul.

Postacie 
 Alonso de Camargo – hiszpański żeglarz i wojskowy w randze kapitana
 Christian Camargo – amerykański aktor
 Daniel Camargo Barbosa – kolumbijski seryjny morderca 
 Hebe Camargo – brazylijska prezenterka, aktorka i piosenkarka
 Igor De Camargo – belgijski piłkarz brazylijskiego pochodzenia
 Joel Camargo – były brazylijski piłkarz
 Juan de Camargo – hiszpański duchowny katolicki
 Xavier Camargo – piłkarz brazylijski

Inne 
 ciastko camargo – ciastko przygotowane z trzech płatów ciastka biszkoptowo-tłuszczowego przełożonych kremem, wykończone polewą kakaową
 tort camargo – tort przygotowany z trzech blatów ciasta biszkoptowo-tłuszczowego (kakaowych i jasnych), nasączonych i przełożonych kremem russel, wykończony polewą kakaową

Przypisy